

Princes, ducs, comtes 

 Gérard IV de Metz est comte de Metz (1033-1045)
 Gérard IV de Juliers est comte de Juliers (1118-1135)

Gerard 04